Carlos Alberto Souza dos Santos – ex calciatore brasiliano
 Francisco Souza dos Santos – calciatore brasiliano
 Paulo Vinícius Souza dos Santos – calciatore brasiliano naturalizzato ungherese

Pagine correlate
 De Souza dos Santos